Пеи-де-Бида́ш, Амикю́з и Остиба́р () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа Байонна.

Код INSEE кантона — 6422. Всего в кантон Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар входят 52 коммуны, центральный офис расположен в Сен-Пале.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Сен-Пале (26 коммун), Иольди (14 коммун), Аспаррен (5 коммун), Бидаш (4 коммуны) и Ла-Бастид-Клеранс (3 коммуны).

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи